7. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4–5 lutego 1978 roku w Montrealu, w Kanadzie. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Bezkonkurencyjna była Amerykanka Beth Heiden. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Złoto zdobył brat Beth Haiden, Eric. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 23 łyżwiarki (22 sklasyfikowane) i 33 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1978 w sportach zimowych
1978 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Montrealu